Veyvah ist der Name mehrerer Inseln der Malediven:
 Veyvah (Meemu-Atoll)
 Veyvah (Lhaviyani-Atoll)
 Veyvah (Raa-Atoll)